Regno Unito
Haverhill – cittadina del Suffolk
 Stati Uniti d'America
Haverhill – città della Contea di Palm Beach, Florida
Haverhill – città della Contea di Marshall, Iowa
Haverhill – città della Contea di Essex, Massachusetts
Haverhill – capoluogo della Contea di Grafton, New Hampshire